Por Benzonia pode estar à procura de:
 Benzonia, um género botânico pertencente à família Rubiaceae.
 Benzonia (Michigan)

Desambiguação